Мгли́нский уезд — административно-территориальная единица, образованная в 1781 году в составе Новгород-Северского наместничества Российской империи. Уездный город — Мглин.

История 
Мглинский уезд был сформирован на территориальной основе Мглинской и Почепской сотен Стародубского полка. После упразднения наместничеств (1796), был включён в состав Малороссийской, а с 1802 — Черниговской губернии.
На 1913 год имел следующую структуру:.

В 1919 году вместе с другими уездами Стародубщины был включён в состав новообразованной Гомельской губернии РСФСР.

В том же 1919 году из состава Мглинского уезда был выделен новый Почепский уезд, а в 1922 году оставшаяся часть уезда (включая город Мглин) была разделена между Почепским и Клинцовским уездами. В 1923—1926 гг. вся территория бывшего Мглинского уезда была включена в состав Брянской губернии.

Ныне вся территория Мглинского уезда относится к Брянской области.

География и население 
Уезд находился в северной части Черниговской губернии, на западе граничил с Суражским, на юге — со Стародубским уездами Черниговской губернии, на востоке — с Орловской и на севере — со Смоленской губерниями Российской империи. Площадь уезда, по Стрельбицкому, составляла 3 319,5 верст² (3 777 км²).

Согласно переписи населения Российской империи 1897 года, в уезде проживало 139 343 человек. Из них 78,21 % — великороссы, 14,17 % — белорусы, 7,3 % — евреи. В городе Мглине проживало 7640 чел..

Административное деление 
По состоянию на 1890 год, в состав уезда входило 3 стана и 16 волостей:

Примечания

Источники 
 

Стародубщина
 
Уезды Новгород-Северского наместничества